Schlangenberg steht für:

 Burg Schlangenberg, mittelalterliche Burgstelle in der Gemarkung Eldagsen, Region Hannover
 Naturschutzgebiet Schlangenberg, Naturschutzgebiet in der Städteregion Aachen
 Schlangenberg (Stolberg), Hügel (276 m) im Naturschutzgebiet Schlangenberg
 Schlangenberg (Namibia), Berg (2019 m) in Namibia
 Schlangenberg, russisch Gora Smejewaja, Berg bei der russischen Bergbaustadt Smeinogorsk
 Schlangenberg, Wohnplatz der Landgemeinde Klein Bölkau in Westpreußen, siehe Gmina Kolbudy #Weitere Ortschaften